Вільне́в-Фруві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південний захід від Парижа, 50 км на захід від Орлеана, 22 км на північ від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вільнев-Фрувіль на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-Фрувіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-Фрувіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-Фрувіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-Фрувіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер